La norma UNI CEI 11339:2009 "Gestione dell'energia. Esperti in gestione dell'energia. Requisiti generali per la qualificazione" è la norma che stabilisce i requisiti perché una persona possa diventare Esperto in Gestione dell'Energia.

Riferimenti legislativi
Il Decreto legislativo 115/2008, concernente l'efficienza negli usi finali dell'energia e i servizi energetici, prevede all'art. 16, inerente alla qualificazione dei fornitori e dei servizi energetici, la certificazione volontaria degli Esperti in Gestione dell'Energia  allo scopo di promuovere un processo di incremento del livello di qualità e competenza tecnica dei soggetti che operano nel settore dei servizi energetici.

Struttura della norma
La norma è strutturata in capitoli:
 Scopo e campo di applicazione
 Riferimenti normativi
 Termini e definizioni
 Compiti
 Competenze
 Modalità di valutazione

Voci correlate
Efficienza energetica
UNI cei 11352
UNI CEI/TR 11428:2011
Legge 10/91
Decreto legislativo 115/2008

Collegamenti esterni

 

 

Normativa sull'energia